Дави́д Сандрович Кавса́дзе (груз.: დავით კავსაძე; ) — грузинский певец.

Биография 
Давид Сандрович Кавсадзе родился 10 августа 1907 года в семье Сандро Кавсадзе (1873—1939): музыканта-фольклориста и близкого друга И. В. Сталина в период его учёбы в Тифлисской семинарии; впоследствии — основателя народного ансамбля песни и танца Грузии.

В конце 1926 года он окончил среднюю школу в Чиатуре.

В 1929 году Давид Кавсадзе поступил во вторую Тбилисскую музыкальную школу. Затем он становится студентом композиторского факультета консерватории.

В 1929 году братья Давид и Имери участвовали в первой, второй и третьей олимпиадах Грузии. Ведущие голоса принадлежали команде шахтеров Кавсадзе Ткибули.

С 1935 года братья Давид и Имери — солисты этнографического хора Восточной Грузии.

После смерти отца в 1939 году, руководителем народного ансамбля песни и танца Грузии стал Давид.

В 1941 году Давид Кавсадзе ушёл на фронт. Принимал участие в Керченско-Феодосийской десантной операции. 18 мая 1942 года попал в плен и был заключён в концлагерь в Германии. В 1944 году стараниями эмигрантов-грузин, живших во Франции, был освобождён и приехал во Францию, где создал хор. Работал так же в лагере Вустрау, под Берлином, где была сформирована т. н. «гру­зинская группа пропагандистов» для «будущего государственно­го аппарата освобождённой от большевизма Грузии». Под руководством Давида Кавсадзе в лагере был сформирован ансамбль грузинских песен и плясок. После возвращения в Советский Союз, согласно приказу № 270 от 16 августа 1941 года, был peпpecсирован, отправлен за Урал, в Сибирь, где умep в 1952 году. Точная дата смерти неизвестна; захоронен, возможно, в безымянной братской могиле.

Семья 
 Жена Тамара Цагареишвили была врачом, педиатром, потом фтизиатром, работала в туберкулёзном диспансере. Однa поднималa сыновей.
 Сын: Имери Кавсадзе, оперный певец.
 Сын: Кахи Кавсадзе (1935—2021) — советский актёр, народный артист Грузинской ССР.
 Внук: Ираклий, актёр, живёт в Вашингтоне.
 Внучка: Нанука, актриса Театра имени Руставели в Тбилиси.

Примечания

Литература 
 Гегечкори ладо, хранитель народной песни. «Вестник Грузии», С. 112—113, Тбилиси, 2007.
 Кавсадзе (монография). Автор и редактор текста — Байя Асиешвили. Государственный фольклорный центр, издательство «Фаворит», Тбилиси, 2007.

Ссылки 
 

Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Певцы и певицы Грузии